Die Serie B 1936/37 war die 8. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 13. September 1936. Der letzte Spieltag war der 16. Mai 1937. Neben Erstligaabsteiger AS Livorno stiegen der Atalanta Bergamo in die Serie A 1936/37 auf. In die Serie C 1936/37 mussten Catania Calcio,  L’Aquila Calcio, Catanzarese und Vezio Parducci Viareggio absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Abstiegs-Playoff

Gruppe 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1936/37

Weblinks 
 Italy 1936/37

1936
Fußballsaison 1936/37